Sicyopus (straalvinnigen), een geslacht van straalvinnigen